Ко́ул Ко́нрад (; 2 апреля 1984, Аплтон) — американский борец, выступавший в вольной борьбе и позже в смешанных единоборствах. Как борец является чемпионом панамериканского чемпионата, многократным победителем школьных и студенческих соревнований. В профессиональном MMA прославился в период 2010—2012 боями в организации Bellator, первый чемпион Bellator в тяжёлой весовой категории, победитель третьего сезона гран-при тяжеловесов.

Биография 
Коул Конрад родился 2 апреля 1984 года в городе Аплтон, штат Висконсин. С ранних лет занимался вольной борьбой, во время учёбы в старшей школе успешно участвовал в соревнованиях, в 2002 году стал чемпионом штата, выиграл национальное юниорское первенство по вольной и греко-римской борьбе. В общей сложности на юниорском уровне провёл 116 поединков, из них проиграл только в 15 случаях, а все остальные выиграл.

Поступив в Миннесотский университет, продолжил выступать в борцовских турнирах, в частности дважды становился чемпионом Национальной ассоциации студенческого спорта, в том числе побеждал двукратного чемпиона Стива Мокко, является трёхкратным чемпионом Конференции Big Ten. Всего на студенческих университетских соревнованиях одержал 155 побед и потерпел 13 поражений, причём большинство поражений приходятся на первые годы учёбы в университете. Ему принадлежит рекорд Миннесоты по количеству побед подряд, непрерывная серия из 76 победных поединков.

В студенческие годы Конрад выступал и на международном уровне. Например, в 2005 году он завоевал золотую медаль на панамериканском чемпионате в Гватемале, после чего участвовал в отборочных турнирах главной национальной сборной, где впоследствии занял третье место. В 2006 году выиграл бронзовую медаль на студенческом чемпионате мира по вольной борьбе в Улан-Баторе.

В 2010 году Коул Конрад решил попробовать себя в боях по смешанным правилам, дебютировал в январе и победил своего первого соперника Гэри Хамина ущемлением шеи, своеобразной вариацией удушения сзади, которое его партнёр по тренировкам Брок Леснар в шутку прозвал «удушением полярного медведя». Второй бой тоже оказался успешным, победа техническим нокаутом в первом же раунде.

Благодаря череде удачных выступлений Конрад получил приглашение принять участие в турнирах престижной американской организации Bellator, где тоже брал верх над всеми соперниками, в основном единогласным решением судей. Участвовал в третьем сезоне гран-при тяжеловесов: в четвертьфинале единогласным решением победил испанца Рожена Ллорета, в полуфинале с тем же результатом одолел поляка Дамиана Грабовского, в решающем финальном бою с помощью замка руками одержал победу над англичанином Нилом Гроувом. Таким образом, Коул Конрад стал первым чемпионом Bellator в тяжёлой весовой категории.

В 2011 году единогласным судейским решением победил американца Пола Бентелло, хотя этот бой не был титульным. В 2012 году всё-таки состоялась первая официальная защита титула, в противостоянии с соотечественником Эриком Приндлом, победителем пятого сезона тяжеловесов, Конрад в первом же раунде удачно провёл болевой приём «кимура» и был признан победителем в результате сдачи. По словам тренера бойца, Грега Нельсона, Конрад потратил на подготовку к этому бою всего лишь один день.

Несмотря на выдающиеся успехи в MMA, после первой защиты титула Конрад принял решение завершить карьеру профессионального спортсмена — в настоящее время работает товарным брокером в области сельского хозяйства.

Статистика ММА (9-0) 

|-
|Победа
|align=center|9-0
| Эрик Приндл
|Болевой приём «кимура»
|Bellator 70 (защита титула)
|
|align=center|1
|align=center|1:00
| Новый Орлеан, США
|
|-
|Победа
|align=center|8-0
| Пол Бентелло
|Единогласное решение судей
|Bellator 48
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Монтвилл, США
|
|-
|Победа
|align=center|7-0
| Нил Гроув
|Скручивание шеи
|Bellator 32 (чемпионский бой)
|
|align=center|1
|align=center|4:45
| Канзас-Сити, США
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
| Дамиан Грабовский
|Единогласное решение судей
|Bellator 29 (полуфинал)
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Милуоки, США
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
| Рожен Ллорет
|Единогласное решение судей
|Bellator 25 (четвертьфинал)
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Чикаго, США
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Джон Орр
|Единогласное решение судей
|Bellator 22
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Канзас-Сити, США
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Пэт Беннетт
|Единогласное решение судей
|Bellator 17
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Бостон, США
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Джоэл Уайетт
|Технический нокаут ударами руками
|Matrix Fights 1
|
|align=center|1
|align=center|2:23
| Филадельфия, США
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Гэри Хамен
|Скручивание шеи
|Max Fights 8: Elimination
|
|align=center|1
|align=center|1:13
| Фарго, США
|
|}

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Борцы США
Бойцы смешанных единоборств США
Выпускники Миннесотского университета
Чемпионы Bellator
Чемпионы Панамерики по борьбе